Milino Selo est un toponyme qui peut désigner :
Milino Selo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Milino Selo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lukavac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.